Бе́ргамо — топоним:
 Бергамо — город в Италии.
 Бергамо — провинция в Италии.
 Бергамо, Гаспарен де (ок. 1360—ок. 1431) — итальянский грамматик, учитель.

См. также 
Бергама